

Persone 
 Albert Küchler – pittore danese
 Ferdinand Küchler – violinista e compositore tedesco
 Georg von Küchler – generale tedesco
 Steven Küchler – pugile tedesco
 Tim Küchler – attrice tedesca